Gerda (Gerd) – córka olbrzyma Gymir w mitologii nordyckiej
 Gerda – imię żeńskie
 Gerda – planetoida z grupy pasa głównego asteroid
 Gerda – polski producent zamków, drzwi i bram
 GERDA (skrót od „Germanium Detector Array”) – włoski eksperyment naukowy, którego celem było wykrycie rozpadów bezneutrinowych w ciężkim izotopie germanu